

Codici 
 BAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barcelos (Brasile)

Geografia 
 Baz, comune dell'Albania del distretto di Mat

Editoria 
 Baz - acronimo di Basler Zeitung, quotidiano svizzero.

Personaggi 
 Baz il lettore multimediale (ex L'artista neutro), personaggio creato dal comico sardo Marco Bazzoni.